Trattnigg ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Trattnigg (* 1955), österreichischer Schauspieler
 Sandra Trattnigg (* 1976), österreichische Sopranistin

Siehe auch:
 Trattnig
 Tratnik